Melnikwein (auch Melniker Wein) gibt es aus zwei verschiedenen Weinbaugebieten:
 Rotwein aus der bulgarischen Melnik-Rebsorte, siehe Siroka Melniska, von dem südwestbulgarischen Weinanbaugebiet Melnik
 Rotwein oder Weißwein aus dem nordböhmischen Weinanbaugebiet Melnik, tschechisch Mělník an der Elbe